Hesiospina är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Imajima och Hartman 1964. Hesiospina ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Hesiospina